Мировая серия 1980 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1980 года. Победителем стала команда «Филадельфия Филлис», обыгравшая «Канзас-Сити Роялс» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 14 октября 1980 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #2 
 Дата: 15 октября 1980 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #3 
 Дата: 17 октября 1980 года
 Стадион: Royals Stadium

Игра #4 
 Дата: 18 октября 1980 года
 Стадион: Royals Stadium

Игра #5 
 Дата: 19 октября 1980 года
 Стадион: Royals Stadium

Игра #6 
 Дата: 21 октября 1980 года
 Стадион: Veterans Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1980
 Финальная серия Национальной лиги 1980

Ссылки 
 Мировая серия 1980 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1980 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1980
Спортивные соревнования в Филадельфии
Спортивные соревнования в Канзас-Сити (Миссури)